Джон Девідсон — шотландський поет і драматург XIX століття.
 Джон Девідсон — американський актор другої половини XX століття.
 Джон Девідсон — колишній канадський хокеїст, що грав на позиціях воротаря.

Див. також 
 Джон Девідсон Бізлі — англійський дослідник античності.